L'édition 2023 du tournoi de tennis de Mérida se déroule du 20 au  sur dur en extérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Kateryna Baindl, remplacée par  Varvara Gracheva
  Dalma Gálfi, remplacée par  Ysaline Bonaventure
  Donna Vekić, remplacée par  Panna Udvardy

Lauréates 
L'Italienne Camila Giorgi remporte son  WTA en dominant en finale la Suédoise Rebecca Peterson.

La paire Caty McNally / Diane Parry remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mérida
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Mérida
Tennis au Mexique en 2023
Tennis en février 2023